Касуга:

 Касуга — город в Японии, находящийся в префектуре Фукуока.
 Касуга — японский броненосный крейсер 1-го класса, участник русско-японской войны. 
 Касуга — железнодорожная станция на линиях Оэдо и Мита расположенная в специальном районе Бункё, Токио.
 Касуга тайся — синтоистское святилище в Наре, Япония.
 Касуга-дзукури -  стиль синтоистских храмов, названный в честь Касуга тайся.